86-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике проходил с 7 по 17 декабря 2021 года в Ташкенте (Узбекистан). Это был 86-й турнир среди мужчин и 29-й среди женщин. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 74 стран.

Информация о чемпионате 
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике в 2021 году прошёл в Узбекистане в городе Ташкенте. Решение о месте проведения турнира принял Исполнительный совет Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Первоначально планировалось проведение турнира в столице Перу городе Лима, но из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19, международная федерация перенесла турнир в Узбекистан, который подтвердил готовность принять очередной чемпионат.

Во время чемпионата столица Узбекистана также стала местом проведения выборного конгресса IWF, который состоялся 20—21 декабря. Был избран новый руководитель международной федерации. Конгресс IWF должен был пройти 2—3 декабря, но после принятия новой конституции IWF кандидаты перед выборами должны быть проверены независимой комиссией.

В соревнованиях приняли участие 432 спортсмена из 74 стран мира. Мужчины и женщины разыграли большие и малые медали в 20 весовых категориях.

За две недели до старта турнира от участия в нём отказалась сборная Китая, которая не пожелала отбывать месячный карантин после возвращения с соревнований. Не приехали в Узбекистан сборные ЮАР и Ботсваны, где обострилась эпидемиологическая ситуация в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Зачёт по большим медалям (по сумме)
 

Зачёт по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок)

Командный зачёт

Мужчины

Женщины

Страны-участники 
432 спортсмена из 74 стран.

Примечания 

Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Декабрь 2021 года
Чемпионаты мира в Узбекистане
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Узбекистане
Спорт в Узбекистане в 2021 году